Trnjaci est un toponyme qui peut désigner :

Trnjaci, un village situé dans le district de Brčko ;
Trnjaci, un village situé sur le territoire de la Ville de Bijeljina et dans la République serbe de Bosnie ;

Trnjaci, un village situé dans la municipalité d’Ub, district de Kolubara.